Wacław Julian Paszkowski (1881–1950) – minister komunikacji, inżynier technolog, profesor Politechniki Warszawskiej
 Wacław Paszkowski (zm. 1920) – rotmistrz 7 Pułku Ułanów Lubelskich, kawaler Virtuti Militari
 Wacław Paszkowski (ur. 1900) – porucznik 6 Pułk Strzelców Konnych, kawaler Virtuti Militari i Legii Honorowej
 Wacław Paszkowski – działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy